Die Canadian Lawn Tennis Championships 1934 fanden vom 23. bis zum 29. Juli beim Toronto Lawn Tennis Club in Toronto statt.

Der Montrealer Marcel Rainville war der erste Frankokanadier, der das Herreneinzel dieses Turniers gewinnen konnte.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Montreal Gazette und The Daily Colonist, Ausgaben vom 24. bis 30. Juli 1934

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1934